Гоце Седлоски е футболист от Северна Македония.

Национален отбор 
Записал е и 100 мача за националния отбор на Република Македония.

Външни препратки 
 National Football Teams
 rsssf

Северномакедонски футболисти
Футболисти на Хайдук Сплит
Футболисти на Динамо Загреб
Футболисти на Шефилд Уензди
Хора от община Прилеп